Криничное () — село в Меловском районе Луганской области Украины. Входит в Великоцкий сельский совет.

Население по переписи 2001 года составляло 57 человек. Почтовый индекс — 92505. Телефонный код — 6465. Занимает площадь 1,92 км². Код КОАТУУ — 4422881103.

Местный совет 
92505, Луганська обл., Міловський р-н, с. Великоцьк, вул. Міловська, 15

Ссылки 
 Криничное на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Меловского района
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании